Фаульхабер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фаульхабер, Иоганн (1580—1635) — немецкий математик.
 Фаульхабер, Михаэль фон (1869—1952) — немецкий кардинал.